Hathras (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Hathras (stad), een stad en gemeente in bovenstaand district